Генерал-губернаторский дом (Выборг) может означать:
 Дворец наместника (Выборг);
 Дом губернского правления (Выборг).